Ręby – część miasta Myszków
 Ręby – część miasta Zawiercie